Vosberg (Helden), buurtschap in de gemeente Helden in de Nederlandse provincie Limburg
Vosberg (Rumst), plaats in de gemeente Rumst in de Belgische provincie Antwerpen